Gminy w USA:
 Pleasant Mound (ang. Pleasant Mound Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Pleasant Mound (ang. Pleasant Mound Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth